Europamästerskapet i korfball 2014 var det femte europamästerskapet i korfball och spelades i Portugal 25 oktober–2 november 2014.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Spel om nionde- till sextondeplats

Spel om första- till åttondeplats

Slutställning

Källor
ikf.org
worldkorfball.org

2014
2014 i Portugal
Sportåret 2014
Internationella sportevenemang i Portugal
Korfball i Portugal